Termenul Goran poate să însemne
Goran Ivanišević
Goran Bregović
Göran Färm
Göran Persson
Sven-Göran Eriksson
O ramură a slavilor

Vezi și
Guran (dezambiguizare)
Gran (dezambiguizare)